Юстин Диль (; родился 27 ноября 2004) — немецкий футболист, нападающий клуба «Кёльн».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Кёльн». В августе 2020 года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. 21 января 2023 года дебютировал в основном составе «Кёльна» в матче Бундеслиги против «Вердера».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Германии до 16, до 18 и до 19 лет.

Личная жизнь 
Родился в Германии в семье выходцев из Ганы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Кёльн»

Футболисты Германии
Игроки ФК «Кёльн»